Athalia (ou Athalie), une reine de Juda, épouse du roi Joram et successeur de son fils.

Musique 
 Athalia, un oratorio de Georg Friedrich Haendel fondé sur ce personnage.
 Grande Marche de Athalia, transcription d'opéra ou airs célèbres dans le style de Mendelssohn, 1868-1869, par Louis Moreau Gottschalk.

Zoologie 
 Athalia, un genre de tenthrèdes.
 Melitaea athalia, une espèce de lépidoptères.

Toponyme 
 Athalia (Ohio)